Sèrie de televisió, programa televisiu on cada episodi té una unitat narrativa independent, compartint els mateixos personatges
 Sèrie d'animació, conjunt d'episodis de dibuixos animats pensats per a la televisió que giren al voltant d'un personatge o conjunt de personatges 
 Sèrie (matemàtiques), suma dels termes d'una successió
 Sèrie de dades, conjunt de successos observats 
 Sèrie sintètica, sèrie generada per fórmula matemàtica 
 Sèrie (arxivística), conjunt d'unitats documentals homogènies organitzades d'acord amb un sistema de classificació
 Sèrie (biologia), nivell baix de la categoria taxonòmica
 Sèrie natural
 Connexió o circuit en sèrie, circuit elèctric on els components són a la mateixa branca, posats l'un darrere l'altre